CFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Garrickfin, Donegal, Eire